Árbol de los dioses puede referirse a:
El nombre común de la planta Alnus viridis; o
El nombre común de la planta Ailanthus altissima.